Dekanat nieświeski – jeden z siedmiu dekanatów wchodzących w skład eparchii słuckiej Egzarchatu Białoruskiego Patriarchatu Moskiewskiego.

Parafie w dekanacie 
 Parafia Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Druckowszczyźnie
 Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Druckowszczyźnie
 Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Horodzieju
 Cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Horodzieju
 Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Horodzieju
 Kaplica w Horodzieju
 Parafia św. Mikołaja Cudotwórcy w Hryckiewiczach
 Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Hryckiewiczach
 Parafia św. Mikołaja Cudotwórcy w Juszewiczach
 Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Juszewiczach
 Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kunosie
 Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kunosie
 Parafia Opieki Matki Bożej w Łaniu
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Łaniu
 Parafia św. Jerzego Zwycięzcy w Nieświeżu
 Cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy w Nieświeżu
 Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Nieświeżu
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Nieświeżu
 Parafia Wszystkich Świętych Białoruskich w Nieświeżu
 Cerkiew Wszystkich Świętych Białoruskich w Nieświeżu
 Parafia św. Anny w Onoszkach
 Cerkiew św. Anny w Onoszkach
 Parafia św. Jerzego Zwycięzcy w Ostrówkach
 Cerkiew św. Jerzego Zwycięzcy w Ostrówkach
 Parafia Świętych Kosmy i Damiana w Snowie
 Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Snowie
 Parafia Świętej Trójcy w Sołtanowszczyźnie
 Cerkiew Świętej Trójcy w Sołtanowszczyźnie
 Parafia Opieki Matki Bożej w Wielkiej Lipie
 Cerkiew Opieki Matki Bożej w Wielkiej Lipie
 Parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wielkiej Łysicy
 Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wielkiej Łysicy
 Parafia św. Jana Chrzciciela w Zaturii
 Cerkiew św. Jana Chrzciciela w Zaturii

Galeria

Przypisy 

Nieśwież
Religia w Nieświeżu